Ешпаданеду () — португальська власна назва.

Топоніми

Ешпаданеду (Маседу-де-Кавалейруш) — парафія.
 Ешпаданеду (Сінфайнш) — парафія.